Арыстан Сайлаубаевич Кайнарбаев (1 июля 1939, город Алма-Ата) — архитектор, заслуженный архитектор КазССР (1978).

Биография 
Во время ВОВ в 1941 году был эвакуирован в Алма-Ату с детьми оставшимися без родителей. Усыновлен Камарией и Сайлаубаем Кайнарбаевыми.
 После 7-го класса поступил в художественное училище.
 В 1967 году окончил Московское высшее художественно-промышленное училище (курс Л. М. Полякова и А. И. Зайцева), отделение «Проектирование интерьера, выставок и рекламы».
 С 1967 года главный архитектор Алматинского государственного проектного института города «Алматыгипрогор».
 С 1989 года руководил коллективом творческо-производственного объединения «Архитектурный фонд» при Союзе архитекторов Казахстана.
 После распада СССР живет в подмосковном городе Чехов.

Проекты 
По проектам архитектора в Алматы построены здания:
 Высокогорный спорткомплекс Медеу (1972; совместно с В. З. Кацевым). Госпремия СССР.
 Цирк Казахской ССР (1972; совместно с В. З. Кацевым и С. В. Кохановичем).
 Казахский государственный академический драматический театр (1980; совместно с О. Ж. О. Ж. Баймырзаевым и М. Ф. Жаксылыковым). Госпремия Казахской ССР.
 Памятник М. Ауэзову (1980; скульптор Е. А. Сергебаев).
 Универсальный спортивно-зрелищный комплекс, его зал на 10500 мест был рассчитан на проведение различных соревнований, заливку катка для хоккейных матчей и фигурного катания, организацию масштабных концертов. Здание располагалось на пересечении пр. Достык и ул. Жолдасбекова (совместно с М. Ф. Жаксылыковым). Сооружение комплекса имело уникальную конструкцию — вантовая крыша крепилась к четырем опорам, не создавая нагрузки на здание. Был полностью возведён в середине 1980-х годов, на стадии окончательной внутренней отделки и оснащения все работы были заморожены. В 2006 году здание комплекса было снесёно под строительство торгово-развлекательного центра «Достык Плаза».

Награды 
 Государственная премия СССР (1975)
 Лауреат Государственной премии Казахской ССР (1982).

Источники 

Родившиеся в 1939 году
Родившиеся 1 июля
Родившиеся в Алма-Ате
Лауреаты Государственной премии СССР
Лауреаты Государственной премии Казахской ССР
Архитекторы Казахстана
Заслуженные архитекторы Казахской ССР
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова